Das Pokerstars Masters 2010 war ein Snooker-Turnier, das vom 10. bis 17. Januar 2010 in London ausgetragen wurde.

Ausgespielt wird es traditionell unter den besten 16 Spielern der Snookerweltrangliste. Zusätzlich gab es unter den niedriger platzierten Spielern ein Qualifikationsturnier, das Masters Qualifying Event, das von Rory McLeod gewonnen wurde. Routinier Jimmy White erhielt zudem eine Wildcard, sodass insgesamt 18 Teilnehmer am Start waren.

Im Finale kam es zur Neuauflage der Vorjahrespaarung. Dieses Mal allerdings konnte sich Mark Selby knapp mit 10:9 gegen Ronnie O’Sullivan durchsetzen.

Preisgeld

Wildcard-Runde

Finalrunde

Finale

Century Breaks

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena